

События 
 Консулы: Гай Кальвизий Сабин и Луций Пассиен Руф (оба — плебеи); консулы-суффекты: Гай Целий Руф и Гал Сульпиций; проконсул: Луций Плоций Вицинат (на Киренаике); монетные триумвиры: Гай Невий Капелла, Гай Рубеллий Бланд, Луций Валерий Катулл и Публий Бетилиен Басс.
 Весна — Смерть Ирода в Иерихоне. В день смерти он приказал истребить всю еврейскую знать, собранную в цирке, но его распоряжение не исполнено.
 После смерти Ирода Великого его сыновья Ирод Антипа, Ирод Архелай и Ирод Филипп отправляются в Рим просить Августа утвердить завещание отца.
 В Иудее вспыхнуло восстание, подавленное римлянами. Иудея разделена между тремя сыновьями Ирода.
 Тетрарх Галилеи и Пирея Ирод Антипа.
 Свадьба Луция Эмилия Павла и Юлии Младшей, внучки Октавиана.

Родились 
 Луций Анней Сенека — римский политический деятель, философ, писатель (ум. 65).

Скончались 
 Ирод I Великий — царь Иудеи с 40 до н. э. (род. 73 до н. э.)

См. также

Примечания